Als Weimar des Nordens werden zwei Orte in Schleswig-Holstein bezeichnet:

 Emkendorf
 Eutin